That Girl — третий сингл английской поп-группы McFly. Это первый сингл группы, не попавший на первое место UK Singles Chart и достигший 3 места.

Позиции в чартах 

Синглы McFly